een persoon uit de westerse wereld
 Raymond Westerling, Nederlands militair in Nederlands-Indië/Indonesië